Ana Enriqueta del Palatinado (París, 13 de marzo de 1648-ibidem, 23 de febrero de 1723) fue una princesa de la Casa de Wittelsbach que ostentó el título de princesa de Condé por su matrimonio con el príncipe Enrique III de Borbón-Condé. Fue hija del príncipe Eduardo del Palatinado (hijo del elector Federico V del Palatinado y de Isabel Estuardo) y de la princesa Ana María de Gonzaga-Nevers.

Matrimonio y descendencia 

El 11 de diciembre de 1663 contrajo matrimonio en el Palacio del Louvre con Enrique III de Borbón, príncipe de Condé, hijo de El Gran Condé.

De esta unión nacieron diez hijos:

 María Teresa (1666-1732), Mademoiselle de Borbón. Casada con Francisco Luis de Borbón, príncipe de Conti.
 Enrique (1667-1670), duque de Borbón, murió en la infancia.
 Luis III (1668-1710), duque de Borbón, luego príncipe de Condé como sucesor de su padre.
 Ana (1670-1675), conocida como Mademoiselle d'Enghien, murió en la infancia.
 Enrique (1672-1675), conde de Clermont, murió en la infancia.
 Luis Enrique (1673-1677), conde de La Marche, murió en la infancia.
 Ana María (1675-1700), conocida como Mademoiselle d'Enghien, murió en la juventud.
 Luisa Benedicta (1676-1753), Mademoiselle de Charolais, casada con Luis Augusto de Borbón, duque de Maine.
 María Ana Teresa (1678-1718), Mademoiselle de Montmorency, casada con Luis José de Borbón, duque de Vendôme.
 N (1679-1680), conocida como Mademoiselle de Clermont'', murió en la infancia.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

Nobles del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVII
Casa del Palatinado-Simmern
Princesas consortes de Condé
Nacidos en París
Duquesas de Enghien
Palatinado, Ana Enriqueta
Nobles de Alemania del siglo XVIII